Aditya Chopra (1971) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano, figlio di Yash
Baldev Raj Chopra (1914-2008) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico indiano
Deepak Chopra (1947) – scrittore e medico indiano
Michael Chopra (1983) – ex calciatore inglese
Parineeti Chopra (1988) – attrice e cantante indiana
Pooja Chopra (1985) – modella indiana
Prem Chopra (1935) – attore indiano
Priyanka Chopra (1982) – modella, attrice e cantante indiana
Uday Chopra (1973) – attore indiano, figlio di Yash
Vidhu Vinod Chopra (1956) – regista e produttore cinematografico indiano
Yash Chopra (1932-2012) – regista e produttore cinematografico indiano